Апрелев — русская фамилия; женская форма Апрелева.

Известные носители 
 Апрелев, Борис Петрович (1888—1951) — русский морской офицер, писатель.
 Апрелев, Вячеслав Пантелеймонович (1924—2017) — советский и российский морской офицер и преподаватель.
 Апрелев, Иван Фёдорович (1802—1874) — сенатор, действительный тайный советник (1864).
 Апрелев, Павел Павлович (1865—1934) — русский генерал-майор, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в составе Белого движения.
 Апрелев, Пётр Сидорович (1778—1829) — генерал-лейтенант, член Совета военного министра.
 Апрелев, Сергей Вячеславович (1951 —2021) — моряк, общественный деятель, историк, журналист и кинематографист.
 Апрелев, Фёдор Иванович (1764—1837) — российский военнослужащий, генерал-лейтенант артиллерии.

Апрелева 
 Апрелева, Елена Ивановна (1846—1923) — русский прозаик, переводчик, педагог.